Сан-Надзаро-Сезия () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Новара.

Население составляет 726 человек (2008 г.), плотность населения составляет 66 чел./км². Занимает площадь 11 км². Почтовый индекс — 28060. Телефонный код — 0321.

Покровителями коммуны почитаются святые Назарий и Кельсий, празднование 28 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.sannazzarosesia.no.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики